Kerka může znamenat:

nejčastěji
kérka/kerka – slangově tetování

nebo také
Karel Kerka – římskokatolický kněz
Krka – řeka ve Slovinsku a v Maďarsku
Kerka – řeka v Maďarsku

Související články 
 Krka